Розенбах: населённые пункты и фамилия.

Известные носители 
 Розенбах — дворянский род.
 Розенбах, Николай Оттонович (1836—1901) — генерал от инфантерии, Туркестанский генерал-губернатор, член Военного и Государственного советов.
 Розенбах, Оттомар (Ottomar Ernst Felix Rosenbach; 1851—1907) — немецкий врач, профессор патологии и терапии в Бреславском университете (1888—96).
 Розенбах, Павел Яковлевич (1858—1918) — русский психиатр.
 Розенбах, Сергей Николаевич (1861—?) — сельский хозяин и общественный деятель, член IV Государственной думы от Черниговской губернии.

Топонимы 
 Розенбах — община в Германии, в земле Саксония (район Гёрлиц).
 Розенбах — община в Германии, в земле Саксония (район Фогтланд).
Розенбах — до 1945 г. название села Водяное в Запорожском районе Запорожской области Украины.